Menichelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Menichelli (1900–1979), italienischer Schauspieler
 Edoardo Menichelli (* 1939), italienischer Geistlicher, emeritierter Erzbischof von Ancona-Osimo und Kardinal
 Franco Menichelli (* 1941), italienischer Kunstturner
 Giampaolo Menichelli (* 1938), italienischer Fußballspieler
 Pina Menichelli (1890–1984), italienische Schauspielerin

Menichelli bezeichnet außerdem:
 24818 Menichelli, ein Asteroid